La guerre du Dominion est un conflit se déroulant dans la série Star Trek: Deep Space Nine, entre la Fédération des planètes unies et le Dominion. La guerre se déroule de 2373 à 2375.

Les factions 
Alliés de la Fédération des planètes unies :
 Empire Klingon ; en 2373
 République Bajorane ; en 2374
 Empire Stellaire Romulien ; en 2374
 Résistance Cardassienne ; fin 2375

Alliés du Dominion :
 Union Cardassienne ; 2373 à fin 2375
 Confédération Breen ; en 2375

Le prélude à la guerre (2370-2373) 
En 2370, le Dominion accuse les races venues du quadrant alpha d'ingérences sur son territoire, il y répond en attaquant la colonie bajorane "Nouvelle Bajor" et des vaisseaux venus dans le quadrant gamma ; l'USS Odyssey est détruit lors de la première confrontation officielle de Starfleet avec des vaisseaux Jem'hadar.

Par la suite des tentatives de négociations de paix sont entreprises par la Fédération, mais sans succès ; une période s'installe où d'un côté, le Dominion interdit à ses membres tout commerce avec le quadrant alpha; et de l'autre, où la Fédération tente d'évaluer la menace que représente le Dominion.

En 2371, le Tal Shiar (police secrète romulienne) et l'Ordre Obsidien (police secrète cardassienne) font traverser une flotte cardasso-romulienne par le vortex dans le but de détruire la planète des Korrigans ; le Colonel Lovok s'avérant être un korrigan infiltré et ayant prévenu les siens, la flotte fut vaincue et les survivants emprisonnés.

Pour affaiblir et déstabiliser le quadrant alpha, des Korrigans infiltrés parvinrent à mener les Klingons et les Cardassiens à la guerre, à faire rompre les accords de Khitomer, à déclencher des combats dans le secteur d'Archanis, à rendre impossible la fermeture définitive du vortex, à commettre un attentat sur Terre et faillirent pousser à la guerre la Fédération contre les Tzenkethis et les Klingons.

Ce n'est qu'en 2373 que pour la première fois des vaisseaux Jem'Hadar traversent en force le vortex, officiellement pour aider le nouveau membre du Dominion: "l'Union cardassienne", rallié au Dominion à la suite du conflit avec les Klingons ; le Dominion contribue grandement à la victoire des Cardassiens sur le Maquis et à l'endiguement de la présence klingonne sur leur territoire.

Le Dominion s'attèle à signer des pactes de non-agression avec les Romuliens, les Boliens, les Miradorns et les Bajorans.

La Fédération étant conscient que les vaisseaux du Dominion qui traversent le vortex sont des renforts pour une armée d'invasion du quadrant Alpha, miner la sortie du vortex semble être la seule solution pour contrecarrer ces plans, ce qui ne manque pas d'être mal pris par le Dominion qui tente de négocier l'arrêt du déploiement des mines contre la promesse de ne plus faire traverser des vaisseaux de guerre mais uniquement des transports avec du matériel pour aider à la reconstruction sur les planètes cardassiennes. La Fédération estimant qu'aucune confiance ne pouvait être accordée à la parole du Dominion, le minage se poursuivit, déclenchant la guerre.

La guerre (2373-2375)

2373 
La guerre commence par la bataille pour Deep Space Nine, bien que la station se situe à un emplacement stratégique, le combat est court et peu de moyens ont été déployés par la Fédération pour la tenir, la station devant pouvoir assurer seule sa défense tandis qu'un vaisseau klingon protège l' pendant le déploiement des mines ; les systèmes défensifs permettent de contenir la première vague d'assaut du Dominion donnant le temps nécessaire aux succès de l'offensive contre les chantiers spatiaux de Torros III et au minage du Vortex.

Deep Space Nine est abandonnée par le personnel de Starfleet avant la seconde vague d'assaut, la laissant, une fois sabotée, au Dominion ; Gul Dukat lui rend son nom cardassien, Terok Nor.

2374 
Au bout de 3 mois éprouvants pour la Fédération, où les retraites succèdent aux attaques, deux victoires donne l'espoir d'un retournement de la situation: la destruction de la fabrique principale de Kétracrel blanche (Produit rendant les Jem'Hadar presqu'invincibles) et la neutralisation du réseau de détecteurs dans l'Amas d'Argolis, qui donnait au Dominion la position des vaisseaux à 5 systèmes à la ronde faisant échouer toutes les offensives de la Fédération.

Pour exploiter sa récente victoire dans l'amas d'Argolis, la Fédération rassemble les  et  flottes dans le but de reprendre DS9 avant que le Vortex ne soit déminé et que les renforts du Dominion ne le traverse.

La seconde bataille de Deep Space 9 de cette guerre commence par l'affrontement d'environ 600 vaisseaux de la Fédération contre  du Dominion bloquant la route vers la station.

Grâce au renfort de vaisseaux klingons, lUSS Defiant parvient à traverser les lignes ennemies, pour n'arriver que trop tard : le champ de mines est en train d'exploser et les  vaisseaux du Dominion venant du quadrant Gamma traversent le vortex ; la station au même moment a été saboté évitant à lUSS Defiant de se retrouver sous les tirs de Terok Nor.

LUSS Defiant entre seul dans le vortex dans une tentative désespérée pour stopper l'ennemi.

Une fois en position les Prophètes entrent en contact avec le capitaine du Defiant et acceptent de l'aider en faisant disparaître les vaisseaux Jem'Hadar et empêchant à l'avenir le Dominion de traverser le vortex.

Leurs renforts détruits, leur flotte battant en retraite et avec l'armement de la station saboté les troupes du Dominion sur Terok Nor prennent la fuite ; laissant derrière eux Gul Dukat, le chef de l'union Cardassienne ; la station à nouveau sous l'autorité de la Fédération reprend son nom de Deep Space Nine.

La reprise DS9 et la sécurisation du vortex s’avèrent être un évènement marquant pour les deux camps, la station devient le nouveau quartier général de la  flotte, commandée par le Général Martok, cette victoire "regonfle" le moral de la Fédération, qui se verrait bien envahir Cardassia très bientôt ; du côté du Dominion, Gul Damar remplace Gul Dukat à la tête de l'Union Cardassienne, coupé du quadrant Gamma, une nouvelle race de Jem'Hadar spécialement conçu pour combattre dans le quadrant Alpha est élaborée.

Se sachant dans une situation délicate, le Dominion organise des négociations de paix, dont le but réel est de gagner le temps nécessaire à constituer une armée suffisamment forte pour obtenir une victoire rapide, notamment en acquérant sans combat le système de Datorel, qui possède en très grande quantité des ressources naturelles entrant dans la fabrication de la Kétracel-blanche ; une fois leurs intentions découvertes les négociations cessent.

Les combats se poursuivent, voyant toujours plus de pertes dans les rangs de la Fédération, à l'instar des 99 vaisseaux de la  flotte détruits à la bataille de Taïra et les attaques des vaisseaux Jem'Hadar qui n'hésitent pas à attaquer les vaisseaux de Starfleet sur le territoire Romulien; fait aggravant, les chantiers spatiaux du Dominion ont été réparés et produisent suffisamment de vaisseaux pour compenser leurs pertes, tandis que ceux de la Fédération ne sont pas encore reconstruits.

Le Dominion poursuit ses attaques et parvient à prendre Betazed et à menacer Vulcain, poussant le Capitaine Sisko à confier à Elim Garak la tâche de créer de fausses preuves à présenter aux Romuliens pour les convaincre que le Dominion envisage d'attaquer Romulus, cette manigance ne réussit qu'avec l'assassinat du sénateur romulien Vreenak ; les Romuliens rompent leur accord de non-agression et déclarent la guerre au Dominion.

Avec leur nouvel allié, la Fédération et les Klingons lancent une offensive majeure dans le système de Chin'Toka, la destruction des défenses coûte cher pour commencer finalement une bataille vouée a durer des mois et n'être que le seul avant-poste en territoire cardassien de la guerre.

2375 
Au début de 2375, les évènements sont favorables au Dominion, il disposera bientôt des forces nécessaires pour remporter la bataille de Chin'Toka, une flotte Kkingonne échoue à détruire les chantiers spatiaux de Monak 4.

Du côté de la Fédération, les pertes s'accumulent, des tensions entre les alliés se créent comme le montre l'affrontement évité de justesse entre les Bajorans et les Romuliens à Derna, une lune de Bajor.

Pour terminer la guerre rapidement, le Dominion forge une alliance avec la Confédération Breen, ces derniers se lancent dans une attaque audacieuse sur Terre, bombardant le Quartier Général de Starfleet et attaquent le système de Chin'Toka détruisant au passage 311 vaisseaux envoyés contre eux et s’octroyant une grande victoire.

Les Klingons quant à eux attaquent Septimus 3 avec 15 divisions et anéantissent le 11e ordre cardassien et ses .

Les vaisseaux de la Fédération et Romuliens lors de la bataille de Chin'Toka se sont révélés incapable de résister aux armes Breen, toutefois ceux des Klingons, bien qu'ayant également été détruits, peuvent y résister après des modifications similaires au seul rescapé de la bataille, lIKS Kitong.

Jusqu'à ce que les vaisseaux de la Fédération et des Romuliens soient en mesure de se défendre contre les armes breens qui absorbent l'énergie, les  vaisseaux klingons deviennent le seul rempart contre les attaques du Dominion, qui dispose d'une supériorité numérique de 20 contre 1.

Le chancelier Gowron, pour des raisons purement politiques, prend à ce moment-là la place de Martok à la tête des forces klingonnes et projette de lancer de multiples offensives, ce qui se solde par un gâchis de ressources militaires à Avnal ; pour empêcher de nouvelles pertes inutiles qui pourraient amener l'empire Klingon à la défaite, Gowron fut défié par Worf et tué; selon la coutume Worf aurait dû hériter du titre de Gowron mais c'est Martok qui se le vit offrir.

Tandis que du côté du Dominion, un évènement inattendu survient et donne un temps précieux à la Fédération: le Légat Damar, chef de la faction cardassienne, ayant pris conscience du coût exorbitant tant politique que militaire de l'alliance avec le Dominion pour Cardassia qui a perdu à cette date 7 millions de soldats, rassemble des troupes qui lui sont fidèles pour combattre ceux qu'il considère dorénavant comme une force d'occupation et attaque avec la  et  unité d'élite, Rondac 3 où se situe l'unité de clonage du Dominion empêchant la production de nouveaux Vortas et Jem'Hadars.

Damar et son mouvement, soutenu par la Fédération, mènent des opérations de sabotage, d'espionnage et de terrorisme contre le Dominion, ils parviennent à voler un vaisseau Jem'Hadar équipé d'un dissipateur d'énergie Breen qu'il remet à la Fédération, leur permettant de s'immuniser contre cette arme.

Les actions de Damar risquant de créer un soulèvement des cardassiens, il est rapidement anéanti par le Dominion, ses 18 bases sont détruites, les Gul sympathisants prêts à rejoindre Damar sont assassinés ; cependant le Dominion croit à tort en la mort de Damar après la destruction de son vaisseau.

Avec leurs ennemis capable de contrer leur armement breen, la stratégie du Dominion change, il abandonne les territoires conquis et se retranche dans l'espace cardassien pensant décourager toute attaque importante de la Fédération et d'avoir ainsi le temps de se renforcer pour relancer des offensives plus tard, mais la Fédération et ses alliés refusent de rester passifs, ils lancent une offensive majeure en direction de Cardassia Prime.

Sur la capitale Cardassienne, Damar apprend que la population refuse de croire en sa mort et un courant de sympathie pour sa cause se répand, il mène des actions désormais dans les rues, en commençant par poser une bombe dans une caserne Jem'Hadar et se montre à la foule dans l'intention de déclencher un soulèvement du peuple ; soulèvement qui se produit non seulement sur la planète mais également parmi les vaisseaux cardassiens de la flotte du Dominion qui combat les forces de la Fédération et ses alliés.

Les vaisseaux cardassiens engagés dans la bataille changent de camp et attaquent les vaisseaux Jem'Hadar et Breen les forçant à se replier en orbite de Cardassia Prime.

Les actes de sabotages de la population cardassienne atteignent une telle ampleur que les responsables du Dominion détruisent la ville de Lakarian () en représailles, ce qui a l'effet contraire qu'escompté, des soldats qui jusqu'alors étaient restés fidèles au Dominion, se mutinent.

Le Dominion perd patience avec les Cardassiens et commence leur extermination totale, déployant les Jem'Hadars de leurs bases pour en tuer un maximum.

Pour faire cesser ce massacre  Damar et quelques soldats attaquent le QG du Dominion, les Jem'Hadars qui restent dans la base ne parviennent pas à repousser l'assaut.

La Fondatrice responsable des troupes du Dominion dans le quadrant Alpha est capturée et contrainte de faire cesser la guerre.

Le traité de paix, appelé "Traité de Bajor", est signé là où la guerre a commencé, sur Deep Space Nine.

Les interventions des personnages et factions secondaires

La rébellion de Damar 
Le Légat Damar consomme allègrement femmes et alcool, jusqu'au jour où il décide de combattre l'occupation de sa patrie par le Dominion.

Deux évènements consécutifs ont précédé sa défection, la négociation dans son dos du traité d'alliance avec les Breens avec l'obligation de le signer sans connaître les détails de la clause sur la cession d'une partie de l'empire cardassien aux Breens et l'abandon par le Dominion des troupes sur Septimus 3, arguant sur le fait que leur destruction et la maitrise du terrain a obligé l'ennemi a mobiliser d'importants moyens militaires.

Le premier raid des forces de Damar sur Rondak 3 lui coûte la moitié de ses hommes, pour mener son combat de manière plus efficace la Fédération envoie un conseiller militaire, la Colonelle Kira Nerys, ironiquement, c'est une Bajorane qui les a combattu lors de l'occupation de Bajor qui leur apprend comment mener une campagne de résistance face à un envahisseur.

Ses actions ont eu un impact significatif sur le déroulement de la guerre et épargné à l'union cardassienne de se retrouver dans le camp des perdants en 2375.

Il a été trahi par le Gul Revok: Damar, pensant assister à une réunion avec des Guls prêts à se rallier à lui, tombe dans un piège, son vaisseau en orbite est détruit et des combats font rage dans les grottes où devait avoir lieu le rendez-vous ; le même jour il apprend la destruction complète de son organisation.

Il parvient à s'enfuir avec Kira Nerys et Garak et trouve refuge dans le sous-sol de la maison d'Enabran Tain, le défunt père de Garak; de là il organise la poursuite du combat jusqu'à la prise du QG du Dominion qui lui coûte la vie.

Les Prophètes 
Les Prophètes se sont révélés protecteurs envers Bajor, ils ont fortement contribué à empêcher les bajorans de rejoindre la Fédération avant la guerre leur permettant de signer un pacte de non-agression avec le Dominion et évitant à la planète d'être entraînée dans la guerre et occupée par le Dominion après la bataille de Deep Space Nine en 2373.

Lors de la seconde bataille de DS9 les Prophètes acceptent la requête de leur émissaire, Benjamin Sisko, d'empêcher les renforts du Dominion de traverser le vortex.

Quand Gul Dukat parvint à amener un Pah'Wraith à un orbe permettant à l'entité d'entrer dans le vortex, le lien entre Benjamin Sisko et les Prophètes fut coupé ; perturbé par la rupture du lien avec les Prophètes, il se retire sur Terre, délaissant ses obligations envers Starfleet durant plusieurs mois.

L'absence du Capitaine Sisko et d'interventions des prophètes eu des effets bénéfiques pour le Dominion après la bataille pour Deep Space Nine de 2374, jusqu'à la réouverture du vortex en 2375.

La Section 31 
La Section 31 (les opérations clandestines de Starfleet) a inoculé un virus morphogénique à Odo en 2372, le transformant en porteur sain dans le but de contaminer le « Grand Flux », ce qui réussit et amena les Korrigans au bord de l'extinction.

Un remède est trouvé en 2375 par le Docteur Julian Bashir lors d'un "interrogatoire", consistant à explorer la mémoire d'un agent de la Section 31, ce qui sauva Odo, qui avait développé les symptômes de la maladie la même année.

Ce remède a été un argument de poids pour faire cesser les hostilités: Odo, après la guerre du Dominion, alla sur la planète des Korrigans et transmis le remède à son peuple.

La Section 31 est également l'auteur d'un complot en 2375 visant à faire inculper la sénatrice Krétak de trahison envers l'Empire Romulien ; craignant qu'elle n'encourage les Romuliens à signer la paix avec le Dominion à la première occasion.

Le Légat Broca 
Le légat Broca est le successeur de Damar à la tête de l'Union Cardassienne, bien qu'étant fidèle au Dominion, il a contribué indirectement à la prise du QG du Dominion sur Cardassia Prime: en effet, Damar et un groupe de combattants se trouvèrent bloqués devant le bâtiment sans moyen d'y pénétrer, quand des Jem'hadars ouvrirent la porte en poussant Broca à l'extérieur pour l'exécuter dans la rue et offrant involontairement aux rebelles cardassiens une opportunité d'entrer.

Références 

Chronologie de Star Trek
Guerre de fiction